

Населені пункти та їхні частини
 Жулін — село в гміні Лопенник-Ґурни Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Жулін — село в гміні Сточек Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Жулін — частина села Цецежин у гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства

Примітки